Flory ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Flory (* 1953), amerikanischer Jazzmusiker
 François Flory (um 1540–nach 1577), französischer Rechenmeister in Antwerpen
 Lindsay Flory (* 1996), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Med Flory (1926–2014), amerikanischer Jazzmusiker und Schauspieler
 Paul Flory (1910–1985), amerikanischer Chemiker
 Travis T. Flory (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Flory Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 ein Mofa von Kreidler, siehe Kreidler#Kreidler Flory
 Flory-Fox-Gleichung